Frontiera – in geografia e nel diritto internazionale, la linea di confine fra due o più Stati del mondo. 
 Frontiera – di un insieme in topologia è l'insieme dei punti di frontiera
 Frontiera – o bordo di una varietà in geometria
 Frontiera – gruppo  hardcore punk valdostano
 Frontiera – sinonimo di West negli Stati Uniti

Opere
 Frontiera (The Border) –  film del 1982 diretto da Tony Richardson
 Frontiera – raccolta poetica di Vittorio Sereni
 Frontiera (Frontier) – serie televisiva del 2016
 Frontiera – cortometraggio del 2018 diretto da Alessandro Di Gregorio, vincitore del David Di Donatello

Altri progetti